Die AIG Japan Open Tennis Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Oktober 2006 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Metz die Open de Moselle gespielt, die zur Kategorie der International Series gehörten und nicht wie die AIG Japan Open Tennis Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold.

Titelverteidiger im Einzel war der Südafrikaner Wesley Moodie, der in diesem Jahr im Achtelfinale ausschied. Der topgesetzte Schweizer Roger Federer gewann bei nur einem Satzverlust das Turnier und schlug im Finale Tim Henman, für den es das letzte Finale seiner Karriere war. Federer gewann seinen 42. Karrieretitel und den 9. Titel der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Satoshi Iwabuchi und Takao Suzuki, schieden dieses Jahr in der zweiten Runde aus. Es gewannen die an drei gesetzten Ashley Fisher und Tripp Phillips  ihren ersten gemeinsamen Titel. Für Fisher war es der zweite, für Phillips der erste Titel sowie für beide der größte Titel, den sie gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 765.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Kōtō